Quando o Tempo Pára é o quinto disco da carreira solo do cantor Vinny.

O álbum foi lançado em 2000, com o selo Indie Records.

Faixas 

01 Fuck the Fashion

02 Quero Muito Mais

03 Enquanto o Dia Não Chegar

04 Como Você Faz

05 Palavra Certa

06 174

07 Quando o Tempo Pára

08 Nem Tudo Pode Ser

09 Você Quer Love (Eu Quero Sex)

10 Tudo que Eu Não Quero Ser

11 Do que Jamais Aconteceu

12 Nem Mais uma Vez

13 Minha Solução

Faixa Bônus 
14 Seja como for (Cuca Extended Mix)

Álbuns de 2000
Álbuns de Vinny
Álbuns em língua portuguesa